Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 2014/15 byl 23. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy. Soutěž byla započata 2. srpna 2014 a poslední kolo se odehrálo 30. května 2015. Svůj čtrnáctý titul vybojoval tým FC Pjunik Jerevan.

Složení ligy v ročníku 2014/15

Tabulka

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

2014/15
Fotbal v Evropě v roce 2014
Fotbal v Evropě v roce 2015
Sport v Arménii v roce 2014
Sport v Arménii v roce 2015